Лейла Йерри Юсефина Сеттерберг Борнебуш (; род. 12 сентября 1981 года, Стокгольм, Швеция) — шведская актриса, режиссёр и писательница.

Биография 
Юсефина — дочь ресторатора Per Langöe-Christiansen и дизайнера, сценографа, художника по костюмам и реквизиту Киана Борнебуша, внучка ресторатора Педера Борнебуша.

Снялась в двухлетнем возрасте в фильме Мари-Луизы Экман «Современные люди» (, 1983). В детстве играла в «Нашем театре» (Vår teater). Получила признание в 18-летнем возрасте в роли девушки из высшего класса Мадлен Буас де Блак (Madeleine Boisse de Blaque) в телесериале Rederiet (1999). После этого она снялась в нескольких фильмах и телесериалах. В 2018 году дебютировала в качестве кинорежиссёра, сняв фильм Lasse-Majas detektivbyrå — Det första mysteriet.

У неё двое детей (2015 и 2016 годов рождения) от партнера Эрика Сеттерберга.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Josefin Bornebusch